Чемпионат Италии по английским шашкам (чекерсу) — ежегодный турнир по шашкам, который проводится Федерацией итальянских шашек с 2009 года.

Список победителей

Ссылки 
 Чемпионы на сайте Итальянской федерации шашек 

Чемпионаты по чекерсу
Соревнования по шашкам в Италии